Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 1. bis 2. Oktober 2016 stattfand. Es qualifizierten sich acht Spielerinnen für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Peking